Bait steht für:
 Bait (Angeln), alle Arten von Ködern bei der Karpfenangelei
 Bait (1950), britischer Spielfilm von Frank Richardson
 Bait – Fette Beute, kanadisch-US-amerikanischer Actionfilm von Antoine Fuqua
 Bait 3D – Haie im Supermarkt, australisch-singapurischer Horrorfilm von Kimble Rendall
 Bait (2019), britisches Filmdrama von Mark Jenkin
 arabisch für „Haus“, einen aus zwei Teilen bestehenden Vers in einem Ghasel

Bait ist der Familienname folgender Personen:
 Fatak Bait Jaboob (* 1999), omanischer Hochspringer

BAIT steht für:
 Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT, Anforderungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Siehe auch:
 Beit